

Biografia 
Da non confondere con l'omonima sua nipote Maria d'Aviz, che sposò Alessandro Farnese e morì lei pure nel 1577, questa Maria d'Aviz ra era figlia del re Manuele I del Portogallo e della sua terza moglie Eleonora d'Asburgo. Per parte di madre era nipote dell'imperatore Carlo V.

Bella, colta e amante delle arti, come sua madre, fu protettrice di artisti e letterati.

Venne prescelta come eventuale moglie del cugino Filippo II di Spagna ma le trattative matrimoniali non proseguirono.

Maria morì nubile a Lisbona nel 1577.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
Edgar Prestage, Il Portogallo nel medioevo, in Cambridge University Press - Storia del mondo medievale, vol. VII, Garzanti, 1999

Voci correlate 
Regno del Portogallo
Portogallo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Maria d'Aviz (1521-1577)
Maria